A cseh nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Brnóban rendezték augusztus 26-án.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Jonas Folger diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2012